Gladzor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Gladzor (ort), Vajots Dzor, 
 Gladzor (vattendrag), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar